Todor Kolev, attore
Todor Kolev, calciatore nato nel 1942
Todor Kolev, calciatore nato nel 1980
Todor Kolev, calciatore nato nel 1989